Spengler steht für:
 Spengler, Handwerksberuf, siehe Klempner
 Spengler (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Spengler (Unternehmen), ehemaliges Unternehmen zur Herstellung von Feuerspritzen in Hannover
 Spengler, in der Ostschweiz pauschal für Jenische

Siehe auch:

 Spangler